Thay est un pays imaginaire propre à la campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle de Donjons et Dragons.

C'est un pays où règnent le mal et la magie, sous la forme des Sorciers Rouges, plus dangereux qu'un vol de dragons ou que les desseins du Zhentarim.

Géographie

La plupart du pays se trouve sur un grand plateau, le Plateau Thayien, accessible seulement par quelques passes biens gardées. La nation est entourée de hautes falaises imprenables, connues comme le Premier Escarpement.

Les pics volcaniques au centre du pays sont entourés par le Second Escarpement. Des montagnes coulent les 3 grandes rivières de Thay : Eltar, Umber, et Lapendrar.

Le pays a été exploré, cultivé et dominé par les Sorciers et leurs sujets. L'agriculture consiste en de nombreuses plantations éparpillées entre les villages. On trouve aussi de petites forteresses où sont collectés les impôts.

Le commerce passe par 2 grands axes : la Grande Route (nord-sud) et le Chemin Oriental (est-ouest).

Les grandes cités sont : Amruthar, Bezantur, Eltabbar, Escalant, Murbant, Nethentir, Pyarados, Surthay, Thasselen, Tilbrand et Tyraturos.

Politique

Le pays est dominé par les Sorciers Rouges, bridés dans leur ambition par La Simbule et la Rashéménie. Le manque d'organisation leur pose aussi de grands problèmes.

La nation est divisée en 11 régions politiques, appelés tharchs. Les dirigeants de ces tharchsôthes (régions), les tharchions/tharchionesses sont choisis par les zulkirs, le conseil de 8 puissants Sorciers Rouges, véritables maîtres du pays. Dans un tharch, le tharchion a le pouvoir absolu tant qu'il ne gêne pas les zulkirs.

Les Zulkirs

Le Conseil est constitué de :
 Lallara Mediocros (Abjuration), une femme intelligente, amie de Tam
 Druxus Rhym (Transmutation), un sorcier doué, allié de Tam
 Nevron (Invocation), un jeune Sorcier agressif expansionniste, voulant s'emparer du Rashemen et complotant avec Thrul et Lauzoril.
 Lauzoril (Enchantement), un adversaire de Tam
 Yaphyll (Divination), la plus jeune Zulkir, alliée de Tam
 Mythrellíaa (Illusion), une sorcière mystérieuse, isolée et conservant sa neutralité.
 Aznar Thrul (Evocation), aussi tarchion du Priador, grand adversaire de Tam
 Szass Tam (Nécromancie), le plus puissant des Sorciers, changé en liche

Les Tharchs

Les 11 régions (et leur tharchions) sont :
 Alaor (Tharchionesse Thessaloni Canos, qui contrôle la 'petite' flotte du pays)
 Delhumide (Invarri Metran, un jeune homme et grand explorateur)
 Eltabbar (Tharchionesse Dmitra Flass, une illusionniste, et véritable beauté exotique)
 Gauros (Tharchionesse Azhir Kren, une guerrière)
 Lapendrar (Tharchion Hezess Nymar, un prêtre de Kossuth)
 Priador (Aznar Thrul, un des 8 Zulkirs)
 Pyarados (Tharchionesse Nymia Focar, cupide)
 Surthay (Tharchion Homen Odesseiron, un guerrier et ancien Sorcier Rouge)
 Thaymount (Tharchion Pyras Autorian, un jeune novice, véritable pantin choisi par Tam)
 Thazalhar (Tharchion Milsantos Daramos, un grand guerrier protectionniste)
 Tyraturos (Tharchion Dimon, un homme intelligent et raisonnable, grand économiste)

Économie 

Thay est un pays riche et prospère, surtout grâce au commerce d'esclaves, hérité de la Mulhorande.

L'économie de Thay est essentiellement agraire. Elle exporte aussi bien des céréales (blé, avoine, orge), que des fruits (pommes, poires, citrons, figues et oranges) ou du bois (pin, érable, aulne, ainsi que le fameux Bois Noir de Thay, très prisé). La magie des Sorciers Rouges n'est pas étrangère aux exceptionnelles conditions climatiques dont le pays profite à longueur d'année.

Le sous-sol est riche en métaux précieux (or, argent, platine) et en gemmes (notamment le jade et le lapis-lazuli). Cette abondance permet aux esclaves produisent un artisanat de grande qualité (vaisselle et ustensiles ouvragés et ornés de pierreries, sculptures, bijoux) dont la réputation dépasse les frontières de Thay.

Religion

La religion est secondaire à la magie, au Thay. On y vénère  : Beshaba, Loviatar, Malar, Shar, Talona, et Umberlie, ainsi que Gargauth. Cyric et Kelemvor restent des dieux mineurs mais populaires, tout comme Baine.

Kossuth le dieu élémentaire du feu est le symbole de protection du pays depuis la guerre contre les salamandres.

Histoire 

Thay a été fondé il y a 400 ans par des mages rebelles venus de la Mulhorande. Se donnant le nom de Sorciers Rouges, ils ne constituaient au départ qu'une société secrète désireuse de s'affranchir de l'empire. Ils s'organisèrent et pillèrent la capitale de Delhumide en 922 CV. L'empire riposta en envoyant une force armée, imposante mais mal commandée, qui fut vaincue par les pouvoirs des sorciers et la position stratégique du plateau Thayien lors de la Bataille de Thazalhar. Après cette défaite, la Mulhorande ne tenta plus rien contre Thay, mais ne reconnut pas officiellement son indépendance.

Grâce au commerce d'esclaves et à la fertilité sans pareille de ses terres, Thay prospéra rapidement. Elle tenta, sans succès, d'annexer la Rashéménie en 934 CV.

Les Sorciers Rouges, qui géraient collégialement le pays, étaient trop nombreux, et finirent par menacer l'intégrité politique de Thay, de par leurs querelles incessantes et leur incapacité à prendre des décisions acceptables par la majorité. Des troubles éclatèrent dans plusieurs provinces. Pour remédier à ce début de guerre civile, ils transformèrent le système politique. Un conseil de 8 sorciers (représentant chacun une école de magie) appelés Zulkirs, choisit désormais les 11 seigneurs de chaque province, les Tharchs. Ces Tharchyons ont le pouvoir absolu dans leurs provinces, mais sont révocables à tout moment par les Zulkirs.

Certains Sorciers Rouges, en désaccord avec cette nouvelle répartition des pouvoirs, rentrèrent en dissidence. mais incapables de s'unir, leurs tentatives restèrent voués à l'échec. En 1074 CV, toute opposition avait été écrasée.

Malgré tout, les Sorciers Rouges continuent de s'affronter entre eux, en coulisses ou sur la scène politique intérieure, privilégiant leurs intérêts personnels au gré des nominations et révocations de Tharchyons, mais se gardant bien de le faire ouvertement.

Thay, du moins la frange impérialiste des Sorciers Rouges, caresse le rêve d'un empire englobant toute la partie orientale de Féérune, un rêve que l'échec de 934 CV n'aura pas terni. Dès lors, des tentatives d'invasion ou d'annexion des terres voisines vont se multiplier, mais le plus souvent échouer tant les alliances entre leurs organisateurs sont fragiles. Le plus représentatif de ces échecs est l'invasion ratée d'Aglarond en 1201 CV.

En 1357 CV, Hargrid Tenslayer, Tharchyon du Lapendrar, s'allia avec un seigneur salamandre, et un sultan éfrit, grâce à deux Zulkirs dans le secret, pour attaquer simultanément plusieurs villes côtières. Mais leur plan, qui impliquait une trahison des alliés nouvellement ralliés, échoua, entraînant un déferlement des salamandres sur le Priador. Ce conflit, la Guerre des Salamandres fit rage une année durant mais l'ennemi fut finalement repoussé.

Le pays fut par la suite touché par la Horde Tuigane en 1359 CV. Pour éviter d'être pillé, Thay s'allia même avec la Horde pour s'emparer de la Rashéménie, sans succès. Cependant son soutien fut décisif et évita à la Horde d'être totalement anéantie lors de sa retraite devant les forces de Rashéménie.

Références 

Région des Royaumes oubliés